

Cinema 
 Senza ritorno (High Conquest) – film del 1947 di Irving Allen

Letteratura 
 Senza ritorno (No Way Back) – romanzo di spionaggio di Kenneth Royce del 1986

Musica 
 Senza ritorno, album del 2003 del cantautore spagnolo Tonino Carotone